Venteri – abitanti di Emperador
Venteri – abitanti di Las Ventas de Retamosa
Venteri – abitanti di Las Ventas de San Julián